Темоак има више значења:

 Општина Темоак (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Темоак (Темоак, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику